

Nom 
Bal peut faire référence à :
 bal, une assemblée de personnes réunies pour danser.
 bal, nom de certains établissement originellement prévus pour venir y danser et pouvant proposer des spectacles et des consommations (cf. Bal Mabille, Bal de la Marine).

Patronyme 

 Cees Bal, un coureur cycliste néerlandais ;
 Eva Bal, une metteuse en scène néerlandaise ;
 Ferdinand Bal, un architecte français ;
 Johanna Margaretha Bal , dite Margie Ball, une chanteuse néerlandaise d'indorock ;
 Nicolas Bal, un skieur français ;
 Vincent Bal, un réalisateur belge ;
 Willy Bal, un écrivain belge de langue wallonne.

Sigle, code ou abréviation 

BAL peut désigner :
 boîte aux lettres ;
 binôme d'alimentation, dans le jargon des sapeurs-pompiers français (voir Équipe en binôme) ;
 block automatique lumineux, un système de signalisation ferroviaire en vigueur sur les voies dites « classiques » ;
  ;
 British anti-Lewisite, un antidote de la lewisite, un gaz de guerre ;
 , un langage assembleur utilisé sur les mainframes zSeries d'IBM ;
  ;
  ;
 Beaux-Arts Liège, le musée des beaux-arts de Liège ;
 Le musée des Beaux-Arts de Limoges.

Lien externe

Voir aussi 

 

Acronyme
Homonymie d'acronyme
Patronyme wallon
Patronyme savoyard